2 miejscowości w Polsce: 
 Kłębanowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Legnickie Pole 
 Kłębanowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Radwanice